Haussherr ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haussherr (1898–1960), deutscher Historiker
 Reiner Haussherr (1937–2018), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Hausherr